VB, akronymet har forskellig betydning:

 vBulletin – internetforum, baseret på open source-programmeringssproget PHP.
 Vejle Boldklub – en dansk fodboldklub.
 Værløse Boldklub – en dansk fodboldklub.
 Varde Boldklub – en tidligere dansk fodboldklub.
 Victoria Bitter – en øl fra Carlton and United Breweries (CUB), Australien.
 Virtual Boy – en transportabel hjelm-formet virtual reality video-spillekonsol fra Nintendo.
 Visual Basic – et programmeringssprog fra Microsoft.
 Vlaams Blok – belgisk politisk parti.